Tătărescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Tătărescu (1888–1954), rumänischer General
 Arethia Tătărescu (1889–1968), rumänische Künstlerin
 Emanuel Tătărescu (1892–1981), rumänischer Politiker
 Gheorghe Tătărescu (1886–1957), rumänischer liberaler Politiker
 Nicolae Tătărăscu (1850–1916), rumänischer General
 Sanda Tătărescu-Negropontes (1919–2009), rumänische Politikerin
 Stefan Tătărescu (1890–1970), rumänischer faschistischer Politiker